Le nom Robert Hare peut renvoyer à :
 Robert Hare (1781-1858), chimiste, inventeur et spiritualiste américain.
 Robert Hare (1934-), psychiatre canadien.

Voir aussi